Grandits ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst A. Grandits (* 1951), österreichischer Autor, Filmemacher und Journalist
 Ferdinand Grandits (1932–2020), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Grandits (* 1964), österreichischer Fußballspieler und -funktionär
 Hannes Grandits (* 1966), österreichischer Historiker
 Marijana Grandits (* 1954), österreichische Dokumentarfilmerin und Politikerin (GRÜNE)
 Tanja Grandits (* 1970), deutsche Köchin